Каирская цитадель — Египет
 Цитадель Салах ад-Дина — Сирия